Estrela do Norte ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Estrela do Norte (Goiás), Bundesstaat Goiás 
 Estrela do Norte (São Paulo), Bundesstaat São Paulo